Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Patty Schnyder 7-6(5), 6-3.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Assente
 Elena Dement'eva (quarti di finale)

 Nadia Petrova (secondo turno)
 Patty Schnyder (finale)
 Anastasija Myskina (semifinali)
 Alicia Molik (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2005